Die Liste der Städte in der Republik Moldau bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte der südosteuropäischen Republik Moldau.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Moldau ist Chișinău mit einer Einwohnerzahl von 731.941 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich 20 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 15. Januar 1959, 15. Januar 1970, 17. Januar 1979, 12. Januar 1989 und 10. Mai 2004 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Rajon), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Gagausien bildet eine autonome Republik, die Städte Chișinău, Bălți, Bender sowie Tiraspol sind selbständig und gehören keinem Rajon an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – das geographische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung; Sortierung laut Daten von 2004)

Quelle: Departamentul Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Department of Statistics and Sociology
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Moldaus

 
Moldau